PLO peut faire référence à :
 Palestine Liberation Organization, le nom anglais de l'Organisation de libération de la Palestine,
 ,
 Le Parti libéral de l'Ontario, un parti politique de la province de l'Ontario, au Canada,
 projet de loi d'orientation, au Parlement, en France,
 Pot Limit Omaha, variante de poker similaire au Hold'em, avec quatre cartes fermées.

Code
Homonymie